

Санніслоуп — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Санніслоуп — переписна місцевість, штат Вашингтон